Смитланд има више значења:
 Смитланд (Ајова)
 Смитланд (Кентаки)